Лас Паскуас има више значења:

 Лас Паскуас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паскуас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику